Suflí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Suflí (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Suflí (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar